Petit Jean, l'un des compagnons de Robin des Bois
 Petit Jean, le même personnage en version Disney.
 Le Petit Jean, ancien titre de La Mémoire du Québec, encyclopédie historique de Jean Cournoyer.
 Petit Jean (en anglais : Petit Jean River), rivière de l'Arkansas, affluent de la rivière Arkansas.
 Parc d'État de Petit Jean et un parc d'État de l'Arkansas.